Auf immer und ewig bezeichnet:
 Auf immer und ewig (1986), deutscher Spielfilm
 Auf immer und ewig (Fernsehserie), deutsch-österreichische Fernsehserie aus dem Jahr 1995
 Auf immer und ewig (1998),  US-amerikanischer Märchenfilm
 Auf immer und ewig (Roman), Roman von Margret Steenfatt aus dem Jahr 2010